Турнир претендентов 2013 — шахматный турнир для определения соперника Вишванатана Ананда в матче 2013 года за звание чемпиона мира.

Категория: 22-я (средний рейтинг: 2786,5)

Победителем турнира стал Магнус Карлсен, выигравший по второму дополнительному показателю: при равенстве набранных очков и равенстве в личной встрече, по регламенту победителем становится участник, добившийся большего числа побед (пять у Карлсена против четырёх у Крамника).

Выбор места и времени проведения 
Предварительно турнир был назначен на период с 23 октября по 13 ноября 2012 года в Баку, в начале февраля 2012 года был перенесён в Лондон, в конце марта — на 2013 год (на итоговые даты). Переезд соревнований в Лондон сыграл на руку армянскому гроссмейстеру Левону Ароняну, который из политических соображений грозил отказом от участия в турнире, если тот будет проведён в Азербайджане. Проводился в Институте техники и технологии, Лондон.

Правила 
8 участников играли в 2 круга (после более чем 50-летнего перерыва это первый турнир, проходивший по двойной круговой системе (вместо нокаут-турнира)).

Игровые дни: 15-17, 19-21, 23-25, 27-29, 31 марта, 1 апреля. Начало туров в 14:00. 2 последних тура стартовали в 13:00.

Дополнительными показателями при дележе мест являются: 1. Личные встречи 2. Количество побед 3. Коэффициент Зоннеборна-Бергера.

Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го.

Призовой фонд € 510 000; главный спонсор турнира претендентов — азербайджанская компания SOCAR. Распределение призового фонда:

Прогнозы 
Главным фаворитом турнира большинство считало норвежца Магнуса Карлсена, однако с этим были согласны не все. Президент Олимпийского комитета России, в 2003 — 2009 годах возглавлявший Российскую шахматную федерацию, Александр Жуков заявил:

Сам же Карлсен считал своим основным соперником Левона Ароняна, а шансы четырнадцатого чемпиона мира Владимира Крамника оценивал скептически.

Запасной участник турнира Сергей Карякин выделил трёх фаворитов: Карлсена, Крамника, и Ароняна, заметив при этом, что в целом состав равный, и добиться победы может любой участник.

Участники 

¹) рейтинги даны на март 2013 года.
Запасной: Сергей Карякин (23 года).

Движение по турам

Турнирная таблица 
Положение участников (упорядочены по стартовым номерам) следующее.

Отдельные таблицы 1-го и 2-го кругов

Комментарии

Примечания

Ссылки 
*
 Официальный сайт
 Список игроков
 Сайт компании Агон — спонсора турнира 
 Информация о турнире на сайте chesspro.ru
 Цикл аналитических статей о претендентах авторства Дмитрия Кряквина:
 Навстречу Лондону. Лауреаты зрительских симпатий (О Петре Свидлере и Василие Иванчуке) 
 Навстречу Лондону. Магистры дебютной подготовки (О Владимире Крамнике и Борисе Гельфанде)
 Навстречу Лондону. Звезды нового века (О Левоне Ароняне и Александре Грищуке)
 Навстречу Лондону. Два вундеркинда (О Магнусе Карлсене и Теймуре Раджабове)
 Фотоотчёт с открытия турнира

Турнир претендентов по шахматам
2013 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в Великобритании
Чемпионаты мира в 2013 году
Чемпионаты мира в Великобритании
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 2013 году
2013 год в Лондоне